Русский, «Русский посёлок» — упразднённый в 2005 году посёлок Инзерского сельсовета в Архангельском районе Республики Башкортостан.

Территория посёлка фактически слилась с территорией д. Лагутовка Инзерского сельсовета. Последняя местными называется Лагутовка-Русский

История 
Посёлок Русский в 1920 г. назывался «посёлком Русских» и состоял из 6 дворов с 34 жителями. По мнению историка населённых пунктов Башкортостана, кин А.3. Асфандиярова, это «свидетельствует о недавнем его основании».

По состоянию на 1 июля 1972 года входила в Лагутовский сельсовет. Преобладающая национальность — белорусы.

По состоянию на 1 сентября 1981 года входила в Инзерский сельсовет. Преобладающая национальность — русские и белорусы.

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з постановил:
ст. 4. Упразднить следующие населённые пункты:

2) в Архангельском районе

в) посёлок Русский Инзерского сельсовета

География 
Находилась возле лесистой местности у небольшой реки Кармалка.

Географическое положение 
По состоянию на 1 сентября 1981 года расстояние до :
 районного центра (Архангельское): 27 км,
 центра сельсовета (Валентиновка): 9 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Приуралье): 33 км.

По состоянию на 1 июля 1972 года находилась в 27 км от райцентра — село Архангельское и в 1 км от центра Лагутовского сельсовета д. Лагутовка. До ближайшей железнодорожной станции Карламан — 62 км.

Примечания

Литература 
Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года : [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Кириллова, П. Ф. Максимов, М. Х. Мусин; отв. ред. Б. А. Абдрахманов]. — Изд. 6-е. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1973. — 386, [2] с. : табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 327—387. С.30

Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 сентября 1981 года : [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Исаев, З. З. Харрасов, М. З. Шаймуратов; отв. ред. Ф. Ш. Хисматуллин]. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1981. — 382, [2] с. : табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 326—383. С.36

Исчезнувшие населённые пункты Архангельского района
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году